Koptisch-orthodoxe Kerk
 Koptisch-katholieke Kerk